

Верхній — хутір, Тбіліський район, Краснодарський край
 Верхній — хутір, Чишминський район, Башкортостан

Верхній — річка у Рівненській області, ліва притока Вирки